Mosson bezeichnet

 Mosson (Côte-d’Or), eine französische Gemeinde in der Region Burgund
 Mosson (Lez), ein Fluss im französischen Département Hérault, Nebenfluss des Lez

Mosson ist der Familienname folgender Personen:

 Cordell Mosson († 2013), US-amerikanischer Bassist
 George Mosson (1851–1933), französisch-deutscher Maler und Zeichner